Il singolare  del Tiburon Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Jack Sock era il detentore del titolo ma quest'anno ha partecipato allo Shanghai Rolex Masters 2013.

Peter Polansky ha battuto in finale Matthew Ebden 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Denis Kudla (semifinali)
  Tim Smyczek (semifinali)
  Matthew Ebden (finale)
  Alex Kuznetsov (primo turno)

  Rajeev Ram (secondo turno)
  Rhyne Williams (secondo turno)
  Donald Young (quarti di finale)
  Bradley Klahn (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tiburon Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013